Agregát (z lat. ad-gregare, shromáždit, doslova připojit ke stádu) může mít více významů:

technika
 soustrojí – soustava dvou nebo více strojů či zařízení spojených v jeden celek
 agregát (energetika) – spotřebič energie; zařízení, které energii přeměňuje, zušlechťuje nebo obecně transformuje
 motorgenerátor se spalovacím motorem – zařízení na výrobu elektrické energie pomocí spalovacího motoru:
 dieselový agregát
 benzínový agregát
 motor – obecně jakákoliv pohonná jednotka
 chladicí agregát – funguje jako chladič

přírodní vědy
 agregát (biologie) – skupina podobných druhů vzniklých zpravidla apomikticky
 agregát (zemědělství) – strukturní prvek vnitřní stavby půdy vznikající shlukováním půdních částic při fyzikálně-chemických a biologických procesech v půdě
 agregát (geologie) – mineralogická skupina krystalu, která vznikla z mnoha zárodků u hornin
 agregát (číslo) – agregát ve statistice, fyzice či ve výpočetní technice apod. – agregovaná veličina, agregované číslo (vypočtená, odvozená hodnota z mnoha jiných hodnot)

ekonomie
 agregátní nabídka
 agregátní poptávka
 agregátní výdaje – viz výdajová metoda hrubého domácího produktu
 peněžní agregáty – v ekonomické teorii souhrn různých druhů peněz (vize např. americký dolar → Monetární indexy peněžní zásoby USA)

různé
 sociální agregát – sociologický pojem; nahodilý a dočasný souhrn jedinců bez specifické sociální vazby
 agregační funkce v SQL
 Aggregat 4 – krycí název pro raketu V-2
 Aggregat – skupina raket vyvinutá nacistickým Německem

Související články 
 agregace

Externí odkazy